Владимир Петрович Михайлов:
 Михайлов, Владимир Петрович (род. 1951) — советский и российский дипломат.
 Михайлов, Владимир Петрович (1855—1897) — русский физиолог.
 Михайлов, Владимир Петрович — советский историк кино.